A Weekend in the City is het tweede studioalbum van de Londense postpunk-groep "Bloc Party". Dit album werd uitgebracht uit op 5 februari 2007. Van het album zijn de singles I Still Remember en The Prayer afkomstig.

Tracklist 

Muziekalbum uit 2007
Rockalbum